Bűvös szerelem, Manuel de Falla 1915-ben íródott balettja
 Bűvös szerelem, Carlos Saura 1986-ban bemutatott filmje